Erlanger kan syfta på:

 Erlanger, Kentucky – en ort i Kentucky i USA

Personer
 Camille Erlanger (1863–1919), fransk kompositör
 Carlo von Erlanger (1872–1904), tysk ornitolog som namngivit flera fågelarter
 Joseph Erlanger (1874–1965), nobelpristagare i medicin